Stubal (gmina Aleksandrovac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Aleksandrovac
 Stubal (gmina Blace) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Blace
 Stubal (gmina Vladičin Han) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Vladičin Han
 Stubal (miasto Kraljevo) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo